L' Etna bianco superiore  è un vino DOC prodotto nel comune di  Milo in provincia di Catania.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Carricante minimo 80%
Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, singolarmente o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Caratteristiche organolettiche 
colore: colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, morbido;

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Catania  (1990/91)  472,05  
Catania  (1991/92)  460,0

Note

Voci correlate 
Etna (vino)

Vini DOC della provincia di Catania
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Carricante
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Minnella bianca